De Parelloop 2005 vond plaats op zondag 3 april 2005. Het was de zeventiende editie van dit evenement. 

De wedstrijd bij de mannen werd voor de derde maal op rij gewonnen door de Keniaan John Kibowen in 27.50. Hij bleef hiermee zijn landgenoot Sammy Rongo tien seconden voor. Bij de vrouwen was de Keniaanse Eunice Jepkorir haar landgenote Hilda Kibet, die overigens in Nederland woont en bezig is om zich te laten naturaliseren, te snel af met 32.19 om 32.46.

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2005
2005